Neter ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Neter (1909–1983), deutsch-amerikanischer Mikrobiologe

Neter ist das Pseudonym folgender Personen:
 August Natterer (1868–1933), deutscher Künstler